Сражение под Понарами — сражение между русской армией и армией польских повстанцев в ходе подавления Польского восстания 1830 года, которая состоялось 19 июня 1831 года близ деревни Понары вблизи Вильно.

Предыстория 
После поражения при Остроленке поляками было принято решение основную часть армии отвести к Варшаве, а генералу Гелгуду дано было приказание идти в Литву для поддержки тамошних повстанцев. 

Отряд Гелгуда (до 12000 человек) прошёл в Литву, и силы его по соединении с генералом Хлаповским и отрядами повстанцев возросли почти вдвое. Остен-Сакен отступил к Вильно, где численность русских войск по прибытии подкреплений также дошла до 24 тысяч человек.

Сражение 
Под давлением энергичного военачальника Дезидерия Хлаповского генерал Антоний Гелгуд принял марш на Вильно, однако двигался так медленно, что русские сумели собрать значительные силы и подготовить оборонительные позиции на Понарских высотах к западу от города. Этот район был местом, где сходились дороги, ведущие в Вильно из Гродно, Ковно и Тракая. Там и произошла битва между польскими войсками и российской армией. Российские войска с легкостью отбили нападение польских отрядов, которые потеряли 2000 солдат, в то время как русские только 400.

Гелгуд преследуемый частями русской резервной армии, ушёл в прусские пределы. Из всех польских войск, вторгшихся в Литву, один лишь отряд Дембинского (3800 человек) сумел возвратиться в Польшу. С отрядом генерала Хлаповского генерал Гелгуд прибыл к прусской границе и 1 июля перешел её; но тут же был застрелен поручиком Скульским, подозревавшим его в измене.

Примечания

Литература 
 Eligiusz Kozłowski. Mieczysław Wrzosek: Historia oręża polskiego 1795-1939. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984. ISBN 83-214-0339-5.
 Mała Encyklopedia Wojskowa. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967.

Ссылки 
 Henryk Żaliński. Stracone szanse: Wielka Emigracja o powstaniu listopadowym. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 83-11-06829-1.

Сражения восстания 1830 года
Сражения по алфавиту
Июнь 1831 года
Сражения 1831 года